Praxis is een ander woord voor praktijk, als tegenhanger van theorie, en kan ook verwijzen naar:
 Praxis (Star Trek), de maan van de Klingonwereld in het fictionele Star Trek-universum
 Praxis (band), een Amerikaanse metalband
 Praxis (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van spinneruilen
 Praxis (politiek), een politieke theorie
 Praxis (roman), een roman van de Engelse schrijfster Fay Weldon
 Praxis (theologie), een theologisch concept
 Praxis (winkel), een Nederlandse doe-het-zelf-winkelketen